M6 Boutique peut faire référence à :

 M6 Boutique une émission de télévision de télé-achat diffusée en direct sur M6 depuis 1988 et présentée par Valérie Pascale et Pierre Dhostel.

 M6 Boutique (chaîne de télévision) une chaîne de télévision de télé-achat créée en 1998 et appartenant au groupe M6.